Le championnat du monde junior de hockey sur glace a eu lieu à Helsinki et Hameenlinna en Finlande du  au .

Poule A

Groupe A

Groupe B

Tableau final

Relégation 
 Slovaquie 9-0 Allemagne
 Allemagne 3-8 Slovaquie

L'Allemagne est reléguée dans la poule B pour le championnat du monde junior de hockey sur glace 1999.

Matchs de classement 
 États-Unis 3-1 Canada
 Suède 5-1 Kazakhstan
  : Kazakhstan 6-3 Canada
  : États-Unis 4-3 Suède

Classement final

Meilleurs pointeurs

Meilleurs gardiens de but

Équipe d'étoiles 

Gardien de but :  David Aebischer
Défenseur :  Pierre Hedin,  Andrei Markov
Attaquant :  Maxim Balmochnykh,  Olli Jokinen,  Eero Somervuori

Liens externes 
Statistiques et résultats sur www.hockeycanada.ca.
Équipes d'étoiles des championnats du monde junior.

Source

Voir aussi 

Championnat du monde junior de hockey sur glace
Hockey sur glace en 1998
Sport à Hämeenlinna